Чатай:
 Чатай (Словакия) — деревня в Словакии
 Чатай, Лайош — генерал-полковник, министр обороны Венгрии в 1943—1944 г.